Nordvestterritoriet kan henvise til flere artikler:
 Nordvestterritoriet (USA) (eller på engelsk: Northwest Territory) – et tidligere amerikanske territorium.
 Northwest Territories – et canadisk territorium.